Сергей Иванович Фирсов (род. 30 января 1960 года) — советский и российский хоккеист с мячом, тренер, заслуженный тренер России (2007).

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом с 2009 по 2012 год.

Биография 
С.И. Фирсов родился в Архангельске, где и начал заниматься хоккеем с мячом в 1970 году в детской команде «Старт», с 1974 года — в детских командах «Водника». В качестве игрока Высшей лиги выступал в «Воднике» и «Севере». В Высшей лиге чемпионатов СССР и СНГ за «Водник» провел 89 матчей, забил 37 мячей, в Высшей лиге чемпионатов России за «Водник» провёл 5 матчей, забил 4 мяча, за «Север» провёл 22 матча, забил 18 мячей. В розыгрышах кубка страны провел 79 матчей, забил 33 мяча.

С командой «Водник»
игрок
 Обладатель Кубка СНГ 1992 года.
 Обладатель Кубка России 1994, 1995 годов
 Финалист Кубка СССР 1987 года.
 Чемпион РСФСР 1987 года.

Кроме того выступал в клубах первой лиги: «Лесопильщик» (Архангельск), «Двина» (Новодвинск) и «Северная Двина» (Архангельск).

Также выступал в шведских клубах. В 1991—1995 годах играл в клубе Дивизиона 1 , а в 1995-1996 годах был в нём же играющим тренером.

Ринк-бенди 
Также играл в ринк-бенди и в составе «Водника» в 1990 году стал обладателем Кубка мира по ринк-бенди среди клубных команд.

Тренерская карьера 
В 1996—1998 годах — играющий главный тренер команды  (Швеция).
 
В 1999 году вернулся в «Водник» на должность тренера.

В 2002 году был помощником главного тренера в руководстве второй сборной России, завоевавшей серебряные медали на Международном турнире на призы Правительства России.

С 2005 по 2009 год — тренер «Динамо» (Москва).

Вместе с командами «Водник» и «Динамо-Москва»
тренер
 Чемпион России 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годов. 
 Серебряный призёр чемпионата России 2001 года. 
 Обладатель Кубка России 2000, 2005 (весна), 2005 (осень), 2006, 2008 годов.
 Финалист Кубка России 2001 года.
 Обладатель Кубка мира 2003, 2004, 2006, 2007 годов.
 Финалист Кубка мира 2002 года.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 годов.
 Финалист Кубка европейских чемпионов 2000, 2007 годов.
 Обладатель Чемпионского кубка Эдсбюна 2004, 2006, 2008 годов.

С 2006 года являлся помощником главного тренера сборной России.

15 сентября 2009 назначен главным тренером сборной России. В августе 2012 года ушёл в отставку с должности главного тренера сборной России.

Со сборной России
главный тренер
 Победитель чемпионата мира 2011 года.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 2010, 2012 годов.
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России 2010 года.
тренер
 Победитель чемпионатов мира 2007, 2008 годов.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 2006, 2009 годов.

С июля 2010 года по январь 2011 года  – спортивный директор ХК «Кузбасс».

В с января 2011 года по завершении сезона 2012/13 в должности главного тренера ХК «Сибсельмаш».

4 июня 2013 года был назначен на пост главного тренера ХК «Родина» (Киров), работая в должности до конца сезона 2013/2014.

20 июля 2015 года бывший главный тренер сборной России Сергей Фирсов назначен на пост главного тренера казанского «Динамо» вместо Дмитрия Щетинина.

28 сентября 2018 года досрочно прекращен срок действия контракта с главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Казань» Сергеем Фирсовым по обоюдному согласию сторон.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Сергей Фирсов: Многим обязан родному Архангельску
 Сергей Фирсов: «В „Кузбассе“ не буду свадебным генералом»
 Фирсов: думаю, шведы находятся ближе к богу

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Север»
Тренеры Архангельской области
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры сборной России по хоккею с мячом